Niki peut désigner :

Sémantique 
 Un dérivé de Niké, déesse grecque personnifiant la Victoire.

Toponyme 

 Níki est une commune grecque située le long de la frontière avec la Macédoine ;
 Niki est un bourg du district de Yoichi, dans la sous-préfecture de Shiribeshi sur l'île de Hokkaidō au Japon.

Divers 

 Niki, également nommée Niki Luftfahrt GmbH et flyNiki, compagnie aérienne autrichienne, filiale d'Air Berlin ;
 , duo suédois de rock indépendant ;
 , constructeur aéronautique bulgare ;
  est une opération militaire grecque durant l'invasion turque de Chypre ;
 , bateau britannique.

Prénom